NOFX  – gruppo musicale punk rock statunitense
NOFX  – EP pubblicato nel 1985 dalla band skate punk NOFX con la Mystic Records
NOFX  – EP pubblicato dalla medesima band nel 2011 con la Fat Wreck Chords